Отрарская библиотека — огромная библиотека, согласно легенде существовавшая в домонгольском тюркском Отраре. Основание библиотеки в Фарабе (Отраре) приписывается учёному и философу Аль-Фараби. В конце XII века хранителем книжного собрания называется Хисамуддин из рода Сунак. Библиотека считалась второй по величине после Александрийской. Отрар был стёрт с лица земли во время завоевательных походов Чингисхана, а дальнейшая судьба её книжных богатств не задокументирована.

Как и многие другие легенды о средневековых библиотеках, сказания о книгохранилище в Отраре вдохновляют энтузиастов на его поиски. Встречаются утверждения, что во время монгольского разорения Отрара книги могли схоронить в каких-то подземных ходах. Существует известная легенда о том, что библиотеку рано или поздно отыщет семилетний мальчуган.

В литературе 
Зыбин разыскивает Отрарскую библиотеку в книге Домбровского Ю.О. «Факультет ненужных вещей».

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
Исчезнувшие библиотеки
История Казахстана
Городские легенды